AbulÉdu est un espace numérique de travail pour l'éducation et l'éducation populaire, conçu par des enseignants et réalisé en partenariat avec des informaticiens. La solution serveur est destinée à faciliter l’implantation et l’usage d’un réseau informatique dans une école ou établissement scolaire. Elle est conçue pour être utilisée au quotidien par des enseignants, sans compétence informatique particulière, en permettant d'utiliser un matériel hétérogène. Elle intègre tous les outils de base, préconfigurés pour une utilisation en réseau dans une école : intranet, navigateur, courrier électronique, traitement de texte et d’images, publication instantanée sur l’intranet, outils de bureautique et logiciels pédagogiques… 

Le développement de logiciels métier a été lancé en parallèle, c'est le Terrier d'AbulÉdu : une suite de logiciels libres créée par les enseignants pour leurs besoins scolaires. De 2009 jusqu'à  la société RyXéo a participé activement au développement de ces logiciels, en concertation avec plusieurs membres de la communauté.

De juin à , à la suite du dépôt de bilan de l'entreprise et d'une campagne de financement participatif, l'ancien directeur a été embauché à temps partiel par l'ABUL, pour assurer la transition vers un mode de gestion associatif.

Présentation 

AbulÉdu, solution TICE complète, se présente sous la forme d'une distribution Linux x86 lancée en 1998 par RyXéo SARL. Elle est destinée aux écoles et aux associations et est distribuée sous licence GPL 2 pour la partie la plus ancienne du code (anciens contributeurs non joignables pour passer en GPL3) et GPL 3 pour le code produit depuis 2009/2010.
 la version serveur, basée sur Debian GNU/Linux puis Ubuntu a été spécialement pensée pour permettre l'usage de n'importe quel type d'ordinateur connecté au réseau (terminal graphique avec LTSP, Linux, MacOS, Windows).
 il permet aussi d'utiliser des "clients lourds" : utilisation du système installé sur n'importe quel ordinateur du réseau, qui s'accroche à l'authentification et la gestion du domaine d'un serveur AbulÉdu (le dossier de travail est sur le serveur et non sur l'ordinateur utilisé, ce qui rend l'utilisateur indépendant du poste de travail)
 la version poste autonome pour les postes isolés : AbulÉdu Live. C'est une solution qu'on peut utiliser depuis un DVD ou une clé USB amorçables, en dehors du réseau scolaire (par exemple à la maison afin de disposer des mêmes outils et logiciels que ceux installés à l'école) et qui permet aussi de se connecter à distance à son espace de travail du serveur de l'école via Internet (dossiers, documents, exercices, espaces personnels ou espaces partagés...)

Depuis fin 2012, le projet AbulÉdu a intégré une offre pour les tablettes tactiles à usage scolaire avec TEDI  (tablette pour l'éducation digitale interactive) de la société Unowhy et depuis  la société Ryxéo commercialise une tablette appelée TabulÉdu, également équipée avec la suite logicielle d'AbulÉdu et intégrée à l'ensemble de l'écosystème du projet (serveur et services en ligne). Ce projet a pris fin faute de pérennité du partenariat et du financement.

Historique des versions 

C'est à l'ABUL, en 1998, que Jean Peyratout, instituteur dans la banlieue bordelaise, a exposé son besoin : équiper son école d'ordinateurs, minimiser les coûts et utiliser des logiciels libres. Après plusieurs mois de recherches et après avoir subi quelques déconvenues, un fonctionnement satisfaisant fut trouvé. Il était basé sur l'utilisation de LTSP. Comme cette solution était issue des travaux de l'ABUL, elle fut nommée AbulÉdu. Éric Seigne, l'un des participants à ces travaux de recherches, a continué son développement et en est le développeur principal. Pour répondre à la demande, Éric Seigne a créé la société RyXéo et embauché des collaborateurs.

AbulÉdu est soutenu par les associations ABUL, AFUL, CEMEA et AbulÉdu-fr. La version serveur actuelle est la version AbulÉdu 15.08.

Il y a eu plusieurs versions d'AbulÉdu :

 Le projet, lancé en 1998, a abouti aux premières versions béta en 1999 et 2000. La version stable 1.0 a officiellement été diffusée en juillet 2001 lors des  Rencontres Mondiales du Logiciel Libre. Elle était basée sur une distribution  Mandrake 7.2.
 AbulÉdu s'appuie depuis 2003 sur une base Debian, puis Ubuntu LTS depuis 2005 (Ubuntu 6.06 LTS Dapper Drake).
 De 2003 à 2008 ont coexisté deux versions d'AbulÉdu : une version associative dont la  dernière version, de , s'appelait AbulÉdu PLM 5.11 (PLM signifie : Pour Les Militants) ; une version Pro, dont les sources n'étaient pas disponibles sur internet mais uniquement sur les serveurs vendus ou installés, en respect de la licence GPL, proposée par un réseau de prestataires de services en logiciel libre. La dernière version s'appelait AbulÉdu Pro 1.6.2 "Niamey".

 La version AbulÉdu 8.08, unique, est sortie en version béta en . Conformément aux principes d'origine du projet il n'y a donc eu plus qu'une seule distribution AbulÉdu, en libre téléchargement pour tous sur la forge du projet à partir du .
 La version AbulÉdu 9.08 est sortie en version spéciale pour les Écoles Numériques Rurales (Plan de relance économique de la France de 2008-2009) en , comme version serveur disponible aux clients avec contrat de maintenance. Elle s'appuyait sur la version 9.04 d'Ubuntu sur laquelle RyXéo assurait un suivi à plus long terme et des améliorations spécifiques.
 La version AbulÉdu 9.08 a été déclinée en LiveDVD pour une utilisation monoposte, par exemple pour une utilisation à la maison ou pour les écoles qui n'ont pas de serveur ; la création d'une clé USB était également possible à partir du LiveDVD.
 La version 11.08 publiée dans le courant de l'année 2011 s'appuie sur Ubuntu 10.04 LTS, c'est la  à être disponible en 32 et 64 bits.
 La version 15.08 "Live" est proposée depuis la fin de l'année 2015, elle s'appuie sur Ubuntu 14.04 LTS.

Version Monoposte "Live" 

La Version Live d'AbulÉdu est née sous l'impulsion de François Audirac avec la version AbulÉduLive 8.04. Elle a été suivie par le DVD Live AbulÉdu 9.08 puis le DVD Live AbulÉdu 11.08, 15.08  et enfin 19.08.

L'objectif principal de cette version est de proposer une solution pour les ordinateurs "isolés" et les situations où il n'est pas possible d'installer de serveur de réseau. Elle comporte les logiciels et les outils qui sont présents sur l'espace numérique de travail AbulÉdu ainsi qu'une application « votre école à distance ». Cette dernière permet de se connecter à l'espace de travail du serveur, via Internet, par exemple depuis le domicile. Elle est particulièrement adaptée à un élève éloigné de l'école, par exemple lors d'une longue maladie, qui peut ainsi rester en contact avec sa classe ou à des périodes de télé-travail pour l'enseignant.

Le DVD est "amorçable" : il contient un système complet que l'on peut utiliser sur son ordinateur en le démarrant directement sur le CD. On peut aussi l'installer sur l'ordinateur familial, en plus du système qui s'y trouve déjà (ou à la place de celui-ci). Son utilisation n'affecte pas le système déjà installé.

Projets liés à AbulÉdu 

Plusieurs logiciels ont été développés autour d'AbulÉdu, c'est la suite de logiciels pédagogiques "Le Terrier d'AbulÉdu", qui proposent de nombreuses activités d'apprentissage.

Ces logiciels ne sont pas dépendants d'un serveur AbulÉdu, ils sont téléchargeables et utilisables sur n'importe quel ordinateur, dans un cadre scolaire ou familial : ils sont de plus multiplateformes.

La liste de ces logiciels est disponible sur le site web du projet, et sur la page Wikipédia dédiée, Le Terrier.

Les ressources produites sont également sous licence libre cc-by-sa et la plupart du temps en libre téléchargement. De nombreux livres illustrés, accompagnés de questionnaires de lecture, ont été récemment versés sur wikiversité, ainsi qu'une cinquantaine de traductions, avec illustrations dans le domaine public. Il s'agit toujours de valoriser des Ressources éducatives libres.

Certains logiciels ont de plus un site dédié, comme raconte-moi.

En 2013, le site de microblogue BabyTwit est proposé aux écoles primaires pour répondre aux problématiques de vie privée et de confidentialité des données personnelles. Il a été remplacé par Edutwit à la rentrée 2017.

En 2014 la communauté AbulÉdu crée une base de données de ressources éducatives libres, appelée Data. Elle est destinée au stockage et à la diffusion d'images et de textes libres, validés par les enseignants membres de l'association AbulÉdu-fr, choisis en fonction de leur intérêt pour des usages pédagogiques scolaires ou extra-scolaires. Elle réutilise les données Rameau en SKOS, un des vocabulaires principaux du Web sémantique.

Data est directement connectée à une dizaine de logiciels de la suite AbulÉdu susceptibles d'utiliser des ressources externes. Cette base de données est soutenue par l'Organisation Internationale de la Francophonie dans la mesure où elle correspond aux objectifs et au plan d'action de l'Organisation concernant les ressources éducatives libres de 2013 et confirmé lors du sommet de Tunis en .

En 2015 l'association AbulÉdu-fr lance QiRo, un service en ligne de questions-réponses (un peu sur le modèle de Stack Overflow) destiné aux écoles et aux enfants : on y trouvera donc des questions correspondant aux préoccupations des enfants de 7 à 13 ans. Le projet Vikiro, lancé en 2016, repose sur une mise en lien avec Vikidia, les réponses aux questions permettant d'alimenter les articles documentaires de cette encyclopédie pour les jeunes.

En 2016, une alternative libre à la plateforme d'apprentissage de codage Scratch est lancée avec Snap : Snap-Abulédu.

Autour d'AbulÉdu 

 La planète permet de suivre l'actualité du projet (agrégation des flux rss des développeurs et autres sources d'informations).
 Un flux identi.ca est également disponible pour suivre l'actualité du projet.
 Data, la base de données de ressources éducatives libres francophones : images du domaine public ou en cc-by-sa et quelques textes. 33 200 REL en .
 Double meurtre dans la Ferme des animaux
 L'âne, le chien et le troupeau
 Babytwit, outil de réseau social destiné aux usages pédagogiques de l'école primaire : un des groupes les plus actifs est celui des twictées. Le fonctionnement d'une twitclasse de CM2 est présenté dans les Cahiers pédagogiques d'.
 QiRo, outil de partage de connaissances par questions-réponses destiné aux usages pédagogiques de l'école élémentaire, utilisé en lien avec Vikidia comme tremplin à l'écriture ou l'amélioration d'articles via le projet VikiRo.
 une série de 200 vidéos libres, déposées par des enseignants et quelques réalisations scolaires : 40 membres inscrits. Site recommandé dans la carte mentale de l'EMI-élèves créateurs : comprendre, créer et diffuser avec le numérique par le groupe académique traAMDoc.
 près de 400 diaporamas sonorisés, utilisant des images libres ou du domaine public, pour conter des histoires connues et d'autres à découvrir, pour les enfants de 4 à 11 ans.
 Trois projets innovants girondins ont été sélectionnés par le Café pédagogique, en , réalisés par des membres de l'association AbulÉdu-fr :
 patrimoine culinaire international par Céline Souleille, cartographié avec Umap, par une classe de CM1 et partagé avec d'autres classes via BabyTwit ;
 parcours pédestre de recherches d'indices sur la romanisation de Burdigala, par Claire Claverie avec géolocalisation des points importants sur Umap également ;
 exercice de la citoyenneté en maternelle, par Philippe Guillem avec création d'un logiciel BoitaVot par l'IUT de Talence.

Voir aussi 
 Liste des liveCD consacrés au monde de l'éducation

Autres distributions libres pour l'éducation :
 Edubuntu - basé sur Ubuntu, système de serveur avec LTSP
 Skolelinux  - basé sur Debian, idem
 EduLinux - , basé sur Mandriva
 Freeduc-cd - , basé sur Knoppix
 Eduknoppix - , basé sur  Knoppix
 ASRI Edu - , basé sur Puppy/Toutou Linux
 PrimTux - , basé sur Debian

Liens externes 
 L'association bordelaise Abul
 Le projet AbulÉdu
 AbulÉdu-fr, association francophone d'utilisateurs
 AbulÉdu DVD Live
 La forge logicielle où se trouve le code source des différents projets

Bibliographie 
 .

Notes et références 

Distribution dérivée de Debian
Distribution dérivée d'Ubuntu
Logiciel libre sous licence GPL
Plate-forme pédagogique
Logiciel pour Linux